
Termin -{R65}- ima više značenja.

 R-oznake, R65: Štetno: može uzrokovati oštećenja na plućima ako se proguta
 R65 put (Južna Afrika), autoput